Dodendans (kunst), een thema in de westerse cultuur
 Danse macabre (Saint-Saëns), een symfonisch gedicht uit 1874 van de Franse componist Camille Saint-Saëns
 een boek van Stephen King uit 1981, zie: Oeuvre van Stephen King
 Danse Macabre (band), een muziekgroep
 Danse Macabre (Efteling), een toekomstige attractie in attractiepark de Efteling

Zie ook 
 Dodendans (doorverwijspagina)